Новокурск — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Новоалтатского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 30 км к северу от районного центра Шарыпово на правом берегу реки Урюп.

История 
В 1886 году на правом берегу реки Урюп появилась деревня Новокурск. Первопоселенец её носил фамилию Решетов. Поэтому деревню именовали ещё Решетовкой.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 133 мужчины и 140 женщин из 273 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района